

Codici 
 PWK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Pal-Waukee, Chicago / Wheeling (Illinois), Stati Uniti.
 PWK – codice che indica la presenza in un carburatore di un circuito chiamato power-jet.

Informatica 
 PWK – Corso online di sicurezza informatica organizzato da Offensive Security.